Серге́й Алекса́ндрович Сивко́ (7 июня 1940, Тула — 10 ноября 1966, Москва) — советский боксёр лёгких весовых категорий, выступал за сборную СССР во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме, чемпион Европы, неоднократный победитель и призёр национальных первенств, заслуженный мастер спорта.

Биография 
Родился 7 июня 1940 года в Туле. С юных лет увлёкся боксом, присоединился к спортивному обществу «Трудовые резервы», где занимался под руководством заслуженного тренера Бориса Грекова. Впервые заявил о себе в девятнадцатилетнем возрасте в 1959 году, когда в наилегчайшем весе завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР. Год спустя был в этой категории уже чемпионом, кроме того, получил звание заслуженного мастера спорта и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Риме — в итоге завоевал здесь серебряную медаль, проиграв лишь венгерскому боксёру Дьюле Тёрёку.

После Олимпиады Сивко решил сменить весовую категорию на легчайшую, в ней в 1961 году стал победителем национального первенства и взял золото на чемпионате Европы в югославском Белграде — за эти достижения получил звание «Выдающийся боксёр». Впоследствии ещё три раза выходил в финал первенств Советского Союза, дважды в лёгком весе (1962, 1964) и один раз в полулёгком (1966). Награждён медалью «За трудовую доблесть».

Погиб 10 ноября 1966 года - был сбит такси, возвращаясь домой. Похоронен на Кузьминском кладбище в Москве.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 1950-х годов
Боксёры 1960-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы СССР по боксу
Похороненные на Кузьминском кладбище